Ostrov se poate referi la:

 Ostrov, formațiune geomorfologică de sedimentare

 Ostrov, Vrața
 Ostrov, Arad
 Ostrov, Constanța
 Ostrov, Hunedoara
 Ostrov, Olt
 Ostrov, Tulcea
 Ostrov, Rusia
 Ostrov, București, insulă aflată pe cursul Colentinei, în spatele Pieței Delfinului, din cartierul bucureștean Pantelimon
 Ostrov, film rusesc regizat de Pavel Lungin în 2006

Note